
Die 53.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2002 in Zolder, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2002
Radsportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Heusden-Zolder